Алекса́ндр Андре́евич Ри́хтер:
 Рихтер, Александр Андреевич (1792—1873) — доктор медицины, тайный советник, директор Медицинского департамента.
 Рихтер, Александр Андреевич (1904—1981) — советский учёный-биолог, селекционер миндаля.